Karin Johansson och liknande namn kan syfta på

 Karin Johansson (född 1956), svensk kristdemokratisk politiker
 Syster Karin (född 1958), svensk nunna och priorinna för Alsike kloster
 Karin Johansson (kanotist) (född 1986), svensk kanotist